Saint-Nicolas-des-Bois, commune française de la Manche
 Saint-Nicolas-des-Bois, commune française de l'Orne

Voir aussi 

 Saint-Nicolas-aux-Bois, commune française de l'Aisne